Die Pacific Life Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 18. März 2007 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie Tennis Masters Series.

Titelverteidiger war Roger Federer, der bereits in der zweiten Runde an Guillermo Cañas scheiterte. Im Finale standen sich Rafael Nadal und Novak Đoković gegenüber, wobei der Spanier seinen ersten Titel in Indian Wells feiern konnte.
Im Doppel schieden die Titelverteidiger Mark Knowles und Daniel Nestor in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden Martin Damm und Leander Paes, die als an fünf gesetzte Paarung im Finale Jonathan Erlich und Andy Ram besiegten. Sie gewannen ihren vierten und letzten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.919.600 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.169.600 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Indian Wells